Trata je ime več naselij

v Sloveniji 
 Trata pri Velesovem, naselje v Občini Cerklje na Gorenjskem
 Trata, naselje v Občini Škofja Loka
Trata, del naselja Gorenja vas v občini Gorenja vas-Poljane
 Trata, industrijska cona v Kočevju
Trata, del naselja Ljubljana južno od Podgore in Šentvida
Trata (464 mnv) in Velika Trata (518 mnv), vrhova na Šentviškem hribu (Ljubljana; nad Šentvidom)

v Avstriji oz. na avstrijskem Koroškem oz. na južnem Koroškem 
 Trata, pri Glinjah, nem. Tratten, mestna občina Borovlje

Viri 

Naselja v Sloveniji
Naselja v Zvezni deželi Koroška